Harrisonburg peut désigner deux villes des États-Unis :

 Harrisonburg, ville de Louisiane ;
 Harrisonburg, ville de Virginie.

Homonymie de localités aux États-Unis